Ballard Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ballard Hill (Arkansas)
 Ballard Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Ballard Hill (Worcester County, Massachusetts, 130 m)
 Ballard Hill (Worcester County, Massachusetts, 301 m)
 Ballard Hill (Montana)